Anthony Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Anthony Township (Minnesota)
 Anthony Township (Lycoming County, Pennsylvania)
 Anthony Township (Montour County, Pennsylvania)